Voici la liste des planètes mineures numérotées de 93001 à 94000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

93001-93100

93101-93200

93201-93300

93301-93400

93401-93500

93501-93600

93601-93700

93701-93800

93801-93900

93901-94000 

93001-94000